Magura se poate referi la:

 Magura, oraș în Bangladesh
 Magura, localitate în India
 Magura, district în Bangladesh
 Magura, peșteră în Bulgaria

Vezi și 
 Măgura un munte din rona de sus jud maramures Romania altitudine 1500 m

Note 
 Statoids.com
 Despre peștera Magura 
 World Gazetteer

Toponime